Szentgyörgyi József (1765–1832) orvos, természettudós
 Szentgyörgyi József (1824–1901) orvos 
 Szentgyörgyi József (1900–1993) huszárfőhadnagy, építészmérnök
 Szentgyörgyi József (1940–2014) festőművész
 Szentgyörgyi József (1948–2004) műfordító
hasonló néven
 Szentgyörgyi József Mihály (Jozef Szentgyörgyi) (1922–1988) magyar származású dán labdarúgóedző